Rabo I é um filme brasileiro de sexo explícito realizado na Boca do Lixo de São Paulo em 1985 e dirigido por José Miziara.

Sinopse
Garçom imagina a conversa de quatro mulheres. Filme com gays, travestis e uma cena de zoofilia com o cachorro Carlão.

Elenco
Rony Cócegas
Felipe Levy
Raquel Coelho
Andréa Pucci
Oswaldo Cirillo
Lia Soul
Karina Miranda
Walter Gabarron
Patrícia Petri
Messias Rúbio
Anão Chumbinho

Filmes do Brasil de 1985
Filmes pornográficos do Brasil
Filmes dirigidos por José Miziara
Filmes pornográficos de 1985